Основная статья: 
Чикаго-Хайтс ():

 Чикаго-Хайтс — город и южный пригород Чикаго в округе Кук, штат Иллинойс, США.
  — экспериментальный нелинейный фильм 2009 года.